Dies ist eine Liste der 300 Gemeinden in der niederländischsprachigen Region Flandern in Belgien. Die folgende Tabelle enthält die Gemeinden der Region, die Provinzen und Bezirke, denen sie angehören, sowie ihre Einwohnerzahl für den 1. Juli 2006. Die Zahlen stammen von der Generaldirektion Statistik und Wirtschaftsinformation, die dem Föderalen Öffentlichen Dienst Wirtschaft, KMB, Mittelstand und Energie unterstellt ist.

Siehe auch 
 Liste der Gemeinden in Wallonien
 Liste der Gemeinden in Belgien

Weblinks 
 Website der Flämischen Regierung – Gemeinden und Provinzen (niederländisch)

Einzelnachweise 

!Liste Gemeinden
Flandern